Melotone Records (Australië) - platenlabel actief in Australië
 Melotone Records (Verenigde Staten) - platenlabel actief in de Verenigde Staten